Clara peut faire référence à:

Prénom 
 Clara (prénom), prénom féminin correspondant à Claire, qui signifie

Patronyme 

  (1988-),  lugeur italien
 Roland Clara (1982-), fondeur italien

Toponyme 

 (642) Clara, astéroïde du système solaire
 Clara, village situé à Clara-Villerach (autrefois Clara), commune française des Pyrénées-Orientales
 , paroisse civile du Comté Kilkenny, Irlande
 Clara, ville du Comté d'Offaly, Irlande
 , une des plus grandes tourbières restantes d'Irlande
 Clara (comté de Wicklow), parfois surnommé 
 Clara, ville du département de Tacuarembó, Uruguay
 Clara City, cité du Minnesota
 , communauté non incorporée du Mississippi
 , canton de Pennsylvanie
 , canton de l'Ontario

Cinéma et télévision 
 Clara est un court-métrage espagnol réalisé par José Manuel Gutiérrez Sánchez en 1965
 Clara est un téléfilm américain réalisé par Burt Brinckerhoff en 1991
 Clara est un feuilleton télévisé allemand réalisé par Maria Theresia Wagner en 1993
 Clara est un court-métrage espagnol réalisé par Lorenzo Castañer en 1998
 Clara est un court-métrage américain réalisé par Helga Oswald en 1999
 Clara est un film espagnol réalisé par Juana Caballero en 2002
 Clara est un téléfilm espagnol réalisé par Antonio Cuadri en 2002
 Clara est un court-métrage français réalisé par Van Sowerwine en 2005
 Clara est un film franco-allemand-hongrois réalisé par Helma Sanders-Brahms en 2008
  est un film  canadien réalisé par Akash Sherman en 2018

Autres 
 Clara Oswald, personnage de la série télévisée Doctor Who (2005).
 Clara, chanson de Jacques Brel
 Clara (1738-1758), une femelle rhinocéros célèbre dans l'Europe de son temps
 CLARA, le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes créé en 2003
 Clara, personnage du roman d’Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices (1899)

Homonymie de prénom